Trùng Khánh (huyện in Cao Bằng), een huyện in de provincie Cao Bằng, Vietnam;
 Trùng Khánh (thị trấn in Cao Bằng), een thị trấn in de provincie Cao Bằng, Vietnam;
 Trùng Khánh (Lạng Sơn), een xã in de provincie Lạng Sơn, Vietnam;
 Trùng Khánh (Hải Dương), een xã in de provincie Hải Dương, Vietnam.